

Сільце — сільська гміна у Підгаєцькому повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої

Сільце — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.

Села:
 Сільце — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Сільце — Волинська область, Ковельський район
 Сільце — Волинська область, Ратнівський  район
 Сільце — Закарпатська область, Іршавський  район
 Сільце — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підгаєцький район

 Сільце Божиківське — дорадянська назва села Квіткове Бережанського району Тернопільської області

Інші об'єкти 
Сільце — ботанічна пам'ятка природи на Хмельниччині із нез'ясованим статусом (ймовірно, втрачена).